Хелен Энгельманн (, 9 февраля 1898 года, Вена, Австро-Венгрия — 1 августа 1985 года, Вена, Австрия) — австрийская фигуристка, олимпийская чемпионка 1924 года в парном фигурном катании.

Хелен была дочерью Эдуарда Энгельманна младшего и поэтому к фигурному катанию её приобщили в самом раннем возрасте.

Она с партнером Карлом Майстриком выиграла свой первый чемпионат мира в 1913 году. Ей тогда было 15 лет и до сих пор она остается самым молодым чемпионом мира в парном катании.

Хелен Энгельманн продолжила участие в соревнованиях после Первой мировой войны уже с другим партнером — Альфредом Бергером. С ним они ещё дважды выигрывали чемпионат мира в 1922 году и в 1924 году и завершили карьеру выиграв золото на Олимпиаде 1924 года.

Интересно, что ту же Олимпиаду 1924 года в женском одиночном катании выиграла двоюродная сестра Хелен — Херма Сабо. Херма параллельно соревновалась и в парном катании, и даже стала чемпионкой мира в 1925 году (когда Хелен уже не выступала).

Спортивные достижения 
с Альфредом Бергером

с Карлом Мейстрихом

Ссылки
 

Персоналии по алфавиту
Фигуристы Австрии
Олимпийские чемпионы от Австрии
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 1924 года
Чемпионы зимних Олимпийских игр 1924 года